A Equipe chilena representa o Chile na Fed Cup de tênis. Atualmente compete na Zona Americana I.

Historia 
O Chile competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1968. Seus melhores resultados foi atingir os Play-offs de (1996).

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Chilena de Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis